Justitia är ett släkte av kräftdjur. Justitia ingår i familjen Palinuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur